CSI kan syfta på:

 CSI – en organisation, se Scientologikyrkan
 CSI – en amerikansk organisation av skeptiker som verkar för att avslöja pseudovetenska, se Committee for Skeptical Inquiry
 CSI: Crime Scene Investigation – en amerikansk TV-serie
 CSI: New York – en amerikansk TV-serie
 CSI: Miami – en amerikansk TV-serie
 CSI: Cyber – en amerikansk TV-serie